Kunz kan syfta på:

 Erich Kunz (1909–1995), österrikisk operasångare
 Florian Kunz (född 1972), tysk landhockeyspelare
 George Frederik Kunz (1856–1932), amerikansk mineralog
 Helmut Kunz (1910–1976), tysk tandläkare och SS-man
 Hermann Kunz (1847–1905), tysk militär och författare
 Joachim Kunz (född 1959), östtysk tyngdlyftare
 Paul Kunz (1942–2018), amerikansk fysiker och programvaruutvecklare

Tyska efternamn